Arpophyllum är ett släkte av orkidéer. Arpophyllum ingår i familjen orkidéer.

Förekomst och egenskaper
Arpophyllum förekommer med sex arter i Mexiko, Mellanamerika och Västindien. De är epifyter med en av hinnaktiga slidor täckt stam, ett enda smalt, läderartat eller köttigt mellanblad och små rosafärgade blommor i ax. Läppen är säcklik, 3-flikad och naggad i kanten.<ref name="A">Svensk Uppslagsbok’’, Band 2, 1947–1955. (spalt 401)</ref>Arpophyllum giganteum och Arpophyllum spicatum'' odlas ofta i växthus.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Arpophyllum